Bomer ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Bomer (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Paula Bomer (geb. vor 1990), US-amerikanische Autorin und Verlegerin

Siehe auch:
 Bommer
 Pomer